Block (niederdeutsch blok „Holzklotz, Holzstamm“) steht für:
 Notizblock
 Collegeblock
 Felsblock
 Vulkanischer Block, aus einem Vulkan ausgeschleuderte eckige Gesteinsfragmente (Pyroklasten)
 Teil einer metallenen Blockkette
 Block (Familienname), siehe dort auch Namensträger
 Block (Sport), Abwehrtechniken in Sportarten
 Block (Strafe), Holzgerüst mit Löchern
 Block (Schifffahrt), Seilgehäuse mit Rolle
 Blockguss, Gießen von Metallblöcken.
 Blockstelle, als Kurzform, ein Stellwerk der Eisenbahn mit einem Blockwärter
 Streckenblock, Prinzip zur Sicherung von Zugfahrten auf der freien Strecke

Mathematik, Informatik:
 Block (Graphentheorie), 2-fach zusammenhängender Teilgraph
 in der Algebra ein Teil einer Blockmatrix
 Anweisungsblock in der Informatik, siehe Blockstruktur
 Menge von Daten(sätzen), die in der EDV zu einer physischen Einheit zusammengefasst und gespeichert wird, siehe Datensatz #Blockung
 chiffriertechnische Einheit für das zu chiffrierende Material, siehe Blockverschlüsselung
Blockieren (Internet), Blockieren (engl. ,to block‘) eines Accounts in Sozialen Medien, siehe Twitter

baulich:
 Häuserblock, Wohnblock, Baublock oder Karree
 Block 104 (Berlin), Häuserblock in Berlin-Kreuzberg
 Kraftwerksblock, einzelnes und für sich funktionstüchtiges Kraftwerk
 Gebäude in deutschen Konzentrationslagern, siehe KZ-Baracke

politisch:
 Militärbündnis im Kalten Krieg
 Zusammenschluss von machtlosen Parteien neben einer staatsbeherrschenden Partei, siehe Blockpartei
 kleinste Einheit der politischen Organisation der NSDAP, siehe Blockleiter

Sonstiges:
 Blockschrift, siehe Majuskelschrift
 Berthold Block (Schriftart), 1908 entwickelte Auszeichnungsschrift
 in der Buchherstellung eine Form der Klebebindung
 Briefmarken, meist als Sammlerobjekte/Sondermarken herausgegeben, siehe Briefmarkenblock
 Verleihsystem der Filmindustrie, von dem der Ausdruck Blockbuster abstammt, siehe Blocksystem
 Blockunterricht, auf einen zusammenhängenden Zeitraum konzentrierte Unterrichtsform 
 im Schachspiel eine Fluchtfeldverstellung, siehe Schachkomposition #Glossar
 Seilkommando beim Klettern, siehe Liste der Kletterbegriffe #B
 De Block, belgische Brauerei
 Der Block, konservative Architektenvereinigung der Zwischenkriegszeit
 Der Block (Roman), Roman von Jérôme Leroy
 Herzblock (Erregungsleitungsstörung)
 deutsche Krimireihe Bella Block
 H&R Block ist ein großes US-amerikanisches Steuerberatungsunternehmen

Block heißen folgende geographische Objekte:
 Block (Neuwied), Stadtteil von Neuwied, Rheinland-Pfalz
USA:
 Block Island, mehrere Inseln
 Block Pond, See im Pasco County, Florida
 Block Bayou, Fließgewässer im Jefferson County, Texas
 Block Canyon, Fließgewässer im Lincoln County, New Mexico
 Block Hollow Creek, Fließgewässer im Weld County, Colorado
 Block House Creek, Fließgewässer im Williamson County, Texas
 Block Island Creek, Fließgewässer im Charleston County, South Carolina
 Block (Illinois), Ort im Champaign County
 Block (Kansas), Ort im Miami County
 Block (Tennessee), Ort im Campbell County
 Block City, Ort im Hawkins County, Tennessee
 Block Lead Diggings, Mine im Washington County, Missouri
 Block Mine, Mine im Routt County, Colorado
 Block P Mine, Mine im Judith Basin County, Montana

Siehe auch:
 Bloc 
 Holzblock (Perkussionsinstrument)
 Großblock (historische Wahlabsprache)
 Steinblock (Eddy Steinblock, * 1955)
 Blockflöte

 Blocken (russischer Ort Otradnoje)
 Blocker (Begriffsklärung)
 Blog (Weblog im Internet)
 Blok (Begriffsklärung)
 Blocke (Begriffsklärung)
 Bloch (Begriffsklärung)
 Block Point
 Plock